Athous är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Johann Friedrich von Eschscholtz 1829. Athous ingår i familjen knäppare. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Knäppare
Athous